Жмаре се може односити на:

Жумијар, влашко јело.
Чварци, назив за чварке на подручју Крајине (Босанске Крајине, Лике, Далмације, Кордуна и Баније).